Koneck (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Aleksandrowski
 Koneck (plaats), een plaats in deze gemeente